Stolze :

 Evelyn Stolze (née en 1954), nageuse est-allemande
 Franz Stolze (1836-1910),  philosophe, historien, géographe, mathématicien, physicien et ingénieur prussien
 Gerhard Stolze (1926-1979), ténor allemand
 Jim Stolze (né en 1973), auteur, conférencier et organisateur d’événements néerlandais
 Lena Stolze (née en 1956), actrice autrichienne
 Pierre Stolze (né en 1952), auteur français de science-fiction
 Sebastian Stolze (né en 1995), footballeur allemand

Voir aussi